

Сесилія — переписна місцевість, штат Кентуккі
 Сесилія — переписна місцевість, штат Луїзіана